Aeroportul Internațional Düsseldorf  (în ) este situat la 6 km nord de Düsseldorf în landul Renania de Nord - Westfalia, Germania.

Traficul de pasageri

Destinații

Referințe și note

Legături externe

 

Aeroporturi din Germania
Düsseldorf
Clădiri și structuri din Renania de Nord-Westfalia